NoiBassisti in Villa è un festival musicale dedicato al basso elettrico e organizzato dall'associazione culturale NoiBassisti. Il festival si tiene annualmente dal 2004, con il supporto dell'Ufficio Cultura del Comune di Bollate (MI), nel giardino di Villa Arconati, nel contesto del Festival di Villa Arconati.

Lo scopo del festival è mettere in luce l'influenza del basso elettrico nella cultura musicale contemporanea. Il festival non rappresenta una semplice successione di concerti, nella forma di maratona musicale, ma arricchisce il suo programma con una piccola ma significativa esposizione di strumenti che unisce grandi marchi ad artigiani. Sfruttando la presenza di espositori, marchi, musicisti la direzione artistica presenta ogni anno anche un carnet di dimostrazioni e clinic.

NoiBassisti in Villa 2006
L'edizione 2006 (intitolata The Groove Festival) rappresenta per il Festival la grande svolta: nove concerti (di cui cinque tenuti dai massimi bassisti internazionali) lungo l'arco di due giorni; e il supporto di grandi marchi quali MarkBass, Fender, Ibanez, SWR, Music Man, D'Addario, Laurus, Galli Strings, Ernie Ball e Ampeg. Dal 2006 inizia inoltre un importante filo diretto con la patria del basso elettrico, gli Stati Uniti, attraverso il patrocinio del consolato statunitense e la media partnership con la principale rivista mondiale sul basso elettrico, Bass Player.

Partecipanti
Alle varie edizioni del festival hanno partecipato tra gli altri:

Jeff Berlin
Lorenzo Feliciati (turnista con Niccolò Fabi, Tiromancino, Luca Barbarossa e molti altri)
Michael Manring
Victor Wooten (noto come il "Michael Jordan" del basso)
Andrea Lombardini
Daniele Gregolin
Joeri Hommerson
Steve Lawson
Bryan Beller
Adam Nitti
Linley Marthe
Ares Tavolazzi (già bassista di Area, Guccini, Paolo Conte e altri)
Saturnino (bassista di Jovanotti)
Maurizio Rolli
Paul Wertico (già batterista del Pat Metheny Group)
Marco Minneman
Julius Pastorius
Pippo Matino (turnista con Renato Zero, Irene Grandi, Amedeo Minghi, Loredana Bertè e numerosi altri)
Euro Groove Deparment
Marco Maggiore

Voci correlate
Festival musicale

Collegamenti esterni
 
 

Festival musicali in Lombardia
Bollate